Cette page dresse la liste des peintures de Nicolas Loir, peintre français du .

Liste 

Liste de peintures par artiste